Al-Kufra – gmina w Libii
 Wahat al-Kufra – grupa oaz na Saharze w Libii